André Audinot
Didier Audinot 
Gautier Audinot
Nicolas-Médard Audinot
Rodolfo Audinot